

Algérie 
 Aourir At Menguelet est un village de la commune d’Aïn El Hammam en Kabylie.
 Aourir est un village de la commune de Souk Oufella en Kabylie.
 Aourir est un village de la commune d’Ifigha en Kabylie.

Maroc 
 Aourir (commune) est une commune du Maroc situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans la région de Souss-Massa avec pour chef-lieu une ville du même nom.
 Aourir (ville) est une ville du Maroc situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans la région de Souss-Massa au sein de la commune éponyme d'Aourir.
 Caïdat d'Aourir est un caïdat situé dans la préfecture d'Agadir Ida-Outanane, dans la région de Souss-Massa.